Для азиатской серии, смотрите GP2 Asia в сезоне 2008.

Сезон GP2 2008 года стал четвёртым сезоном серии GP2. Он начался 26 апреля в Барселоне, Испания и завершился 14 сентября в Монце, Италия. Это первый сезон за прошедшие три года с новыми шасси. Обладателем чемпионского титула стал итальянец Джорджо Пантано. Титул в командном зачёте выиграла Barwa International Campos Team

Команды и пилоты
19 октября 2007 года было объявлено что все 13 команд, которые выступали в 2007, продолжат участие в 2008.

Переходы пилотов 
 Смена команды
 Кристиан Баккеруд: David Price Racing → Super Nova Racing
 Себастьен Буэми: ART Grand Prix → Trust Team Arden
 Лукас Ди Грасси: ART Grand Prix → Barwa International Campos Team
 Пастор Мальдонадо: Trident Racing → Piquet Sports
 Адам Кэрролл: Racing Engineering → Petrol Ofisi FMS International
 Николя Лапьер: Arden International → DAMS
 Джорджо Пантано: Campos Grand Prix → Racing Engineering
 Рольдан Родригес: Minardi Piquet Sports → FMS International
 Бруно Сенна: Arden International → iSport International
 Энди Соучек: David Price Racing → Super Nova Racing
 Тун Хопинь: BCN Competición → Trident Racing
 Лука Филиппи: Super Nova Racing → Trust Team Arden
 Карун Чандхок: Durango → iSport International
 Сакон Ямамото: BCN Competición → ART Grand Prix

 Появление в GP2
 Марко Асмер: Британская Формула-3 (Hitech Racing) → FMS International
 Йелмер Буурман: Евросерия Формулы-3 (Manor Motorsport) → Trust Team Arden
 Альберто Валерио: Британская Формула-3 (Carlin Motorsport) → Durango
 Адриан Вальес: Формула-1 (тест-пилот Spyker) → BCN Competicion
 Давиде Вальсекки: Мировая серия Рено (Epsilon Euskadi) → Durango
 Ромен Грожан: Евросерия Формулы-3 (ASM Formule 3) → ART Grand Prix
 Жером Д'Амброзио: Международная Формула Мастер (Cram Competition) → DAMS
 Камуи Кобаяси: Евросерия Формулы-3 (ASM Formule 3) → DAMS
 Паоло Мария Ночера: Итальянская Формула-3 (Lucidi Motors) → BCN Competición
 Диего Нуньес: Евросерия 3000 (Team Minardi by GP Racing) → David Price Racing
 Милош Павлович: Мировая серия Рено (International DracoRacing) → BCN Competición
 Альвару Паренте: Мировая серия Рено (Tech 1 Racing) → Super Nova Racing
 Марчелло Пульизи: Международная Формула Мастер (Promotorsport) → Durango
 Джакомо Риччи: Champ Car Atlantic (Conquest Racing) → David Price Racing
 Михаэль Херк: Мировая серия Рено (Comtec Racing) → David Price Racing
 Бен Хэнли: Мировая серия Рено (Prema Powerteam) → Durango
 Карлос Яконелли: Мировая серия Рено (Pons Racing) → BCN Competición

 Уход из GP2
 Михаил Алёшин: ART Grand Prix → Мировая серия Рено (Carlin Motorsport)
 Филипе Альбукерке: Arden International → А1 Гран-при (Португалия)
 Михаэль Аммермюллер: ART Grand Prix → Мировая серия Рено (Carlin Motorsport)
 Эрнесто Висо: Racing Engineering → IndyCar (HVM)
 Борха Гарсия: Durango → Мировая серия Рено (RC Motorsport)
 Тимо Глок: iSport International → Формула-1 (Panasonic Toyota Racing) 
 Сержио Жименес: Racing Engineering → А1 Гран-при (Бразилия)
 Хенри Карьялайнен: BCN Competición → Champ Car Atlantic (Jensen Motorsport)
 Николя Лапьер: DAMS → А1 Гран-при (Франция)
 Маркос Мартинес: Racing Engineering →  Мировая серия Рено (Pons Racing)
 Кадзуки Накадзима: DAMS → Формула-1 (AT&T WilliamsF1 Team)
 Алехандре Неграо: Piquet Sports → А1 Гран-при (Бразилия)
 Маркус Нимела: BCN Competición → Champ Car Atlantic (Brooks Associates)
 Антонио Пиццония: Petrol Ofisi FMS International → IndyCar (Rocketsports)
 Оливье Пла: David Price Racing → Серия Ле-Ман (LMP2) (Quifel ASM Team)
 Рикардо Ризатти: Trident Racing → TC 2000 (Chevrolet Elaion)
 Ясон Тахинчи: Petrol Ofisi FMS International → Суперлига Формула (тест-пилот Галатасарай)
 Адриан Цаугг: Arden International → А1 Гран-при (Южная Африка)
 Кохэй Хиратэ: Trident Racing → Формула-Ниппон (TP Checker Team Impul)
 Серхио Эрнандес: Durango → World Touring Car Championship (Scuderia Proteam Motorsport)

Расписание сезона 2008

Результаты

Личный зачет

Командный Зачет

 Обладатели поул-позиции выделены жирным шрифтом; в первой гонке обладатели поула получают 2 очка, в спринте очков не получают.
 Гонщики показавшие быстрейший круг выделены курсивом; получают одно очко, если они классифицированы в топ-10.
 Гонщики не финишировавшие, но классифицированные отмечены †.

Примечания

Ссылки

 Официальный сайт серии GP2
 Официальный блог серии GP2
 GP2/08 Technical review

Сезоны основного чемпионата GP2
GP2